Комое́дица () — белорусский народный праздник, связанный со встречей весны. Праздник отмечается  накануне Благовещенья и посвящён пробуждению медведя.

Единственным источником, свидетельствующим об этом празднике, является статья священника Симеона Нечаева за 1874 год, частично перепечатанная этнографом П. В. Шейном и потому ставшая популярной. Нечаев наблюдал Комоедицу в селе Бегомль Борисовского уезда Минской губернии.

Праздник Комоедица был отмечен только одним этнографом, и только в одном селе, под Минском. Нет данных, что это был всеобщий славянский праздник, и что он вообще где-то ещё праздновался. Более его не видел никто и никогда.

«В этот день приготавливаются особые кушанья, именно: на первое блюдо приготавливается сушёный репник в знак того, что медведь питается по преимуществу растительною пищею, травами; на второе блюдо подаётся овсяный кисель, потому что медведь любит овёс; третье блюдо состоит из гороховых комов, отчего и самый день получил название «комоедица». После обеда все — стар и мал — ложатся, не спят, а поминутно самым медленным способом перекатываются с бока на бок, как можно стараясь приноровиться к поворачиванию медведя».

Считается, что на следующий день «медведь встаёт». В Белоруссии говорили: «На Овечницу медведь ложится в берлогу и начинает сосать лапу, на Сретенье переворачивается и сосёт другую лапу, а на Благовещенье — выходит из берлоги».

Б. А. Рыбаков в своих исследованиях считал, что название комоедица происходит из того же индоевропейского корня, что и  «комедия». Сам праздник Рыбаковым возводился ко временам каменного века и связывался с охотничьим культом медведя.

По мнению Л. С. Клейна, название праздника — это «позднее заимствование из латинизированной польской культуры, поэтому его и нет восточнее, у русских». Название действительно может быть связано с греческой комедией, но не как древний родственник, а как заимствование в белорусский из греческого через латинское посредство. Чтобы объяснить это название, появился обычай есть гороховые комы, а поскольку комоедицы совпадали с первым выгоном скота, ряженые («шуты гороховые») стали изображать медведя — «скотьего бога» в славянских представлениях. В то же время подтверждающего эту версию польского аналога праздника Л. С. Клейн не приводит.

См. также 
 Благовещеньев день
 Вождение медведя
 Культ медведя
 Русский медведь

Примечания

Литература 
 
 
 Священникъ Симеонъ Нечаевъ. «Нѣчто изъ религіозныхъ обрядовъ и суевѣрій въ Бѣгомльскомъ приходѣ, Борисовскаго уѣзда».  Минск. Епарх. Вѣдом. 1874 г., № 7, ч. неофнціальная, стр. 229—30.
  
 Пунінская К. Рэлiктавыя з’явы ў беларускай духоўнай культуры (Камаедзiца) // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік артыкулаў — Мінск: Бестпрынт, 2007 

Национальные праздники
Белорусские народные праздники
Весенние праздники
Праздники 24 марта
Медвежий культ